Fornero ist der Familienname von
 Elsa Fornero (* 1948), italienische Wirtschaftswissenschaftlerin; von 2011 bis 2013 Ministerin für Arbeit, Soziales und Chancengleichheit

Siehe auch:
 San Carlo Canavese